Hermann Behrmann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Behrmann (Unternehmer) (1874–nach 1924), rumänisch-schweizerisch-deutscher Werbeunternehmer und Sachbuchautor 
 Hermann Behrmann (Esperantist) (1935–2013), deutscher Esperantist und Pädagoge